Ferdinand steht für:
 Ferdinand, ein männlicher Vorname – siehe dort zu Namensträgern
 zu Herrschern und Prinzen siehe Liste der Herrscher namens Ferdinand, Liste der Prinzen namens Ferdinand
 Ferdinand (Mond), Mond des Planeten Uranus, 2003 entdeckt
 Ferdinand (Brauerei), tschechische Brauerei
 Ferdinand (Schiff), Bodenseekatamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen
 Ferdinand, der Stier (Kinderbuch), orig. The Story of Ferdinand, Kinderbuch des US-amerikanischen Autors Munro Leaf
 Ferdinand – Geht STIERisch ab!, US-amerikanische computeranimierte Filmkomödie aus dem Jahr 2017
 Panzerjäger Tiger (P), mit dem Synonym Jagdpanzer Ferdinand, nach Ferdinand Porsche benannter Panzer

Ferdinand ist der Name folgender Orte:
 Ferdinand (Idaho), Vereinigte Staaten
 Ferdinand (Indiana), Vereinigte Staaten
 Ferdinand (Vermont), Vereinigte Staaten
 Ferdinand Township, Dubois County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Montana (Bulgarien), ehemals Ferdinand, Stadt in Bulgarien